Cet article présente les résultats détaillés du simple messieurs de l’édition 2017 du tournoi de Wimbledon qui est disputé du 3 au . Ce tournoi est le troisième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants

Avant le tournoi

Contexte 
Roger Federer a réalisé un excellent début de saison avec ses victoires à l'Open d'Australie et aux Masters 1000 d'Indian Wells et de Miami. Forfait pour la saison sur terre battue afin de préparer au mieux celle sur gazon, il décroche une semaine avant Wimbledon son  à Halle et apparaît comme le favori de la compétition. Andy Murray, actuel leader du classement, et ses dauphins Rafael Nadal, Stanislas Wawrinka et Novak Djokovic ont, quant à eux, un objectif en ligne de mire : la place de numéro 1 mondial. Le début de saison décevant du Britannique et du Serbe, combiné à la renaissance de l'Espagnol avec, entre autres, un  décroché à Roland-Garros, ont permis d'aboutir à cette situation. D'autres joueurs font également office de prétendants au titre. Parmi eux, Feliciano López, finaliste à Stuttgart et vainqueur la semaine suivante au Queen's, Gilles Müller, sacré à Bois-le-Duc et demi-finaliste à Londres, et le jeune Alexander Zverev, auteur d'un très bon début de saison avec trois titres à son actif et une finale disputée à Halle.

Forfaits 

  David Goffin (13, blessure à la cheville) →  Evgeny Donskoy
  Pablo Carreño-Busta (17, blessure aux abdominaux) →  Facundo Bagnis
  Pablo Cuevas (24, blessure au genou) →  Alexander Bublik
  Daniel Evans (50, suspension pour contrôle positif à la cocaine) →  Henri Laaksonen
  Chung Hyeon (53, blessure) →  Marco Cecchinato
  Yoshihito Nishioka (69, blessure au genou gauche) →  Dudi Sela
  Nicolás Almagro (71, blessure au genou) →  Ernests Gulbis

Pendant le tournoi 
À la suite de sa défaite au  des qualifications, l'Allemand Benjamin Becker, âgé de 36 ans et retombé au  mondial, annonce en conférence de presse mettre fin à sa carrière. Il avait atteint son meilleur classement en 2014, à la  mondiale.

Stanislas Wawrinka, 3 mondial et récent finaliste à Roland-Garros, est éliminé au  tour en 4 sets par le jeune Russe Daniil Medvedev,  mondial.

L'Italien Paolo Lorenzi, âgé de 35 ans, signe sa première victoire dans le tableau principal de Wimbledon en battant au  tour Horacio Zeballos, son  succès seulement en Grand Chelem.

Deux défaites marquantes sont à noter sur le banc des bleus. Celle de Richard Gasquet () au  tour contre David Ferrer et celle de Lucas Pouille () au  tour face à Jerzy Janowicz.

Bernard Tomic et Daniil Medvedev ont été mis à l'amende par la commission arbitrale de Wimbledon après que le premier ait déclaré en conférence de presse s'être  sur le court lors de sa défaite au  tour, portant atteinte  et que le second ait lancé des pièces à l'arbitre à la fin du match estimant que celui-ci était corrompu. L'Australien a, par la suite, perdu son contrat avec l'équipementier Head. Adrian Mannarino doit, quant à lui, payer une amende de 7 900 € pour avoir percuté un ramasseur de balle lors d'un changement de côté.

Gilles Müller,  mondial, bat en 1/8 de finale Rafael Nadal, tête de série 3, au terme d'une rencontre épique de plus de 4 h 45 de jeu, disputée en 5 sets (6-3, 6-4, 3-6, 4-6, 15-13), le dernier ayant duré 2 h 15. Le Luxembourgeois, auteur de 30 aces et 95 coups gagnants, et qui reste sur un bilan de 11 victoires pour 1 défaite sur gazon, devient ainsi le quatrième joueur de la saison à battre l'Espagnol, après Roger Federer, Sam Querrey et Dominic Thiem. Le Majorquin a, quant à lui, disputé le plus long  set de sa carrière, le dernier en date s'étant terminé 9 jeux à 7 contre Novak Djokovic en 1/2 finale de Roland-Garros, en 2013.

Le tenant du titre et numéro 1 mondial Andy Murray est éliminé en 1/4 de finale par Sam Querrey, tête de série n°24, en 5 sets et 2 h 45 de jeu (3-6, 6-4, 6-7, 6-1, 6-1). L'Américain atteint ainsi pour la première fois de sa carrière les 1/2 finales d'un tournoi du Grand Chelem. Le Britannique est, néanmoins, assuré de rester leader du classement grâce à l'abandon de Novak Djokovic face à Tomáš Berdych.

À l'occasion de son  quart de finale en Grand Chelem, Roger Federer dispute son  à Wimbledon face à Milos Raonic.

Avec l'abandon de Novak Djokovic, blessé au coude droit, en 1/4 de finale, cela porte à 10 le nombre d'abandons depuis le début de la quinzaine (Nick Kyrgios, Denis Istomin, Viktor Troicki, Alexandr Dolgopolov, Janko Tipsarević, Feliciano López et Martin Kližan au  tour, Steve Darcis au , Dudi Sela au  et donc Novak Djokovic en 1/4 de finale). Un record à Wimbledon dans l'ère Open.

En se qualifiant pour la finale, Marin Čilić devient le premier joueur croate à atteindre deux finales dans deux tournois du Grand Chelem différents, la première, dont il est sorti victorieux, étant à l'US Open 2014. Roger Federer atteint, quant à lui, la finale du tournoi pour la  fois et devient ainsi le premier joueur à disputer autant de finales dans un Majeur.

Lauréat 
Roger Federer, âgé de 35 ans et 11 mois, est sacré pour la  fois à Wimbledon en éliminant en finale Marin Čilić (6-3, 6-1, 6-4). Il devient ainsi le plus vieux lauréat de Wimbledon dans l'ère Open. Le Suisse remporte son  titre sur le circuit en simple, son  tournoi du Grand Chelem. Il dépasse ainsi Pete Sampras et William Renshaw en termes de titres remportés sur le gazon londonien. Il devient, par ailleurs, le premier joueur dans l'histoire du tennis à disputer autant de finales (11) dans un même Majeur, à gagner autant de matches en Grand Chelem (321), hommes et femmes confondus, et à remporter autant de matches au All England Club (91). Il réintègre ainsi le top 3, qu'il avait quitté en , et se qualifie pour la  fois pour le Masters de Londres.

Primes et points 
La dotation totale du tableau s'élève à , en augmentation de 12,2 % par rapport à l'édition 2016.

Parcours 
Note : Parce que le tournoi a lieu une semaine plus tard qu'en 2016, les points à défendre incluent les résultats de Wimbledon 2016 et les tournois de la semaine du  (Hambourg, Newport et de Båstad).

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Cinquième partie

Sixième partie

Septième partie

Huitième partie

Statistiques

Confrontations entre compatriotes

Classement par nation

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple messieurs du tournoi de Wimbledon

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

2017
Wimbledon Simple messieurs
Tournoi de Wimbledon 2017